Az escudo több ország hivatalos pénzneme, lásd:
a Kelet-Timorban használt kelet-timori escudót,
a Portugáliában 1999-ig használatos portugál escudót (felváltotta az euró),
a Zöld-foki Köztársaságban használt Zöld-foki escudót.